Li Qian può riferirsi a:
Li Qian (n. 1984) – attrice cinese
Li Qian (n. 1985) – canottiera cinese
Li Qian (n. 1990) – pugile cinese
Li Qian (n. 1986) – tennistavolista cinese naturalizzata polacca